Arzú ist der Nachname folgender Personen:

 Álvaro Arzú Irigoyen (1946–2018), guatemaltekischer Politiker
 Julio César Arzú (* 1954), honduranischer Fußballspieler
 Manuel Arzú (1775–1835), nicaraguanischer Politiker
 Quiarol Arzú (* 1985), honduranischer Fußballspieler